Ficus može poznačavati:
 Ficus (Plantae), biljni rod iz porodice Moraceae
 Ficus (Animalia) rod mekušaca iz porodice Ficidae